Boardman (Carolina do Norte)
 Boardman (Ohio)
 Boardman (Oregon)

Desambiguações de topônimos